Miejscowości w USA:
 Malcolm – jednostka osadnicza w stanie Alabama, w hrabstwie Washington
 Malcolm – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Lancaster
 Malcolm – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
Gminy w USA:
 Malcolm (ang. Malcolm Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McLean

Osoby:
 Malcolm II – król Szkocji
 Malcolm III Cenmore "Cenn Mór" ("Wielka głowa") – król Szkocji
 Malcolm IV Dziewica – król Szkocji
 Malcolm Baldrige – amerykański sekretarz handlu
 Malcolm David Kelley – amerykański aktor
 Malcolm Greene Chace – tenisista amerykański
 Malcolm J. Anderson – tenisista australijski
 Malcolm Lowry – brytyjski powieściopisarz i poeta
 Malcolm McDowell – brytyjski aktor filmowy i telewizyjny
 Malcolm Ranjith – cejloński kardynał
 Malcolm Reed – (postać fikcyjna) bohater serialu Star Trek: Enterprise
 Malcolm Wilson – amerykański polityk ze stanu Nowy Jork 
 Malcolm X (Malcolm Little, el-Hajj Malik el-Shabazz X) – przywódca ruchu murzyńskiego w Stanach Zjednoczonych.
 Malcolm Young – gitarzysta australijski, członek zespołu AC/DC

Imię męskie:
 Malkolm